Owston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Leicestershire
 Owston and Newbold – ciivl parish
 Owston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie South Yorkshire
 Owston Ferry – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire